Домострои́тельная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Домостроительная улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Домостроительная улица — улица в Абакане.
 Домостроительная улица — улица в Москве.
 Домостроительная улица — улица в Мурманске.
 Домостроительная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Домостроительная улица — улица в городе Полтаве.